dwubój klasyczny – alternatywna nazwa kombinacji norweskiej
 dwubój nowoczesny – alternatywna nazwa biathli
 dwubój zimowy – alternatywna nazwa biathlonu